Di seguito una lista di asteroidi dal numero 12001 al 13000 con data di scoperta e scopritore.

12001-12100 

|-
| 12001 Gasbarini ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 12002 Suess ||  || 19 marzo 1996 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| 12003 Hideosugai ||  || 20 marzo 1996 || T. Okuni
|-
| 12004 - ||  || 15 maggio 1996 || NEAT
|-
| 12005 Delgiudice ||  || 19 maggio 1996 || R. Weber
|-
| 12006 Hruschka || 1996 OO || 20 luglio 1996 || L. Šarounová
|-
| 12007 Fermat ||  || 11 ottobre 1996 || P. G. Comba
|-
| 12008 Kandrup ||  || 11 ottobre 1996 || T. B. Spahr
|-
| 12209 Jennalynn || 1996 UE || 16 ottobre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12010 Kovářov|| 1996 UN || 18 ottobre 1996 || Osservatorio di Kleť
|-
| 12011 - ||  || 14 novembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12012 Kitahiroshima ||  || 7 novembre 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12013 Sibatahosimi ||  || 7 novembre 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12014 Bobhawkes ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 12015 - || 1996 WA || 16 novembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12016 Green || 1996 XC || 1 dicembre 1996 || P. G. Comba
|-
| 12017 - ||  || 2 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12018 - ||  || 10 dicembre 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 12019 - ||  || 8 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12020 - ||  || 11 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12021 - ||  || 12 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12022 Hilbert ||  || 15 dicembre 1996 || P. G. Comba
|-
| 12023 - || 1996 YJ || 20 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12024 - ||  || 28 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12025 - ||  || 2 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12026 - ||  || 3 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12027 Masaakitanaka ||  || 3 gennaio 1997 || N. Sato
|-
| 12028 Annekinney ||  || 9 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12029 - ||  || 11 gennaio 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 12030 - ||  || 30 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12031 Kobaton ||  || 30 gennaio 1997 || N. Sato
|-
| 12032 Ivory ||  || 31 gennaio 1997 || P. G. Comba
|-
| 12033 Anselmo ||  || 31 gennaio 1997 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| 12034 - || 1997 CR || 1 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12035 Ruggieri ||  || 1 febbraio 1997 || V. Goretti
|-
| 12036 - ||  || 11 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12037 - ||  || 11 febbraio 1997 || T. Kojima
|-
| 12038 - ||  || 12 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12039 - ||  || 13 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12040 Jacobi ||  || 8 marzo 1997 || P. G. Comba
|-
| 12041 - ||  || 5 marzo 1997 || T. Urata
|-
| 12042 Laques || 1997 FC || 17 marzo 1997 || C. Buil
|-
| 12043 - || 1997 FN || 22 marzo 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 12044 Fabbri || 1997 FU || 29 marzo 1997 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| 12045 Klein ||  || 30 marzo 1997 || P. G. Comba
|-
| 12046 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 12047 Hideomitani ||  || 3 aprile 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12048 - ||  || 2 aprile 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 12049 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 12050 Humecronyn ||  || 27 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 12051 Pícha || 1997 JO || 2 maggio 1997 || L. Šarounová
|-
| 12052 Aretaon ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 12053 Turtlestar ||  || 9 agosto 1997 || Osservatorio di Starkenburg
|-
| 12054 - ||  || 5 ottobre 1997 || L. Šarounová
|-
| 12055 - ||  || 30 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12056 Yoshigeru ||  || 30 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12057 Alfredsturm ||  || 18 febbraio 1998 || Osservatorio di Starkenburg
|-
| 12058 - ||  || 24 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 12059 du Châtelet ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 12060 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12061 Alena ||  || 21 marzo 1998 || T. Stafford
|-
| 12062 Tilmanspohn ||  || 24 marzo 1998 || ODAS
|-
| 12063 - ||  || 22 marzo 1998 || T. Kobayashi
|-
| 12064 Guiraudon ||  || 28 marzo 1998 || ODAS
|-
| 12065 Jaworski ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12066 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12067 Jeter ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12068 Khandrika ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12069 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12070 Kilkis ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12071 Davykim ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12072 Anupamakotha ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12073 Larimer ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12074 Carolinelau ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12075 Legg ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12076 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12077 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12078 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12079 Kaibab ||  || 22 marzo 1998 || LONEOS
|-
| 12080 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12081 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12082 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12083 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12084 Unno ||  || 22 marzo 1998 || T. Seki
|-
| 12085 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12086 Joshualevine ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12087 Tiffanylin ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12088 Macalintal ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12089 Maichin ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12090 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12091 Jesmalmquist ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12092 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12093 Chrimatthews ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12094 Mazumder ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12095 Pinel ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 12096 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12097 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12098 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12099 Meigooni ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12100 Amiens ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|}

12101-12200 

|-
| 12101 Trujillo ||  || 1 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 12102 Piazzolla ||  || 5 maggio 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 12103 - || 1998 KL || 19 maggio 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 12104 Chesley ||  || 22 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 12105 - ||  || 25 maggio 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 12106 Menghuan ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 12107 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 12108 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 12109 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 12110 - ||  || 22 maggio 1998 || M. R. Burleigh, N. P. Bannister
|-
| 12111 Ulm || 1998 LU || 1 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 12112 Sprague ||  || 23 giugno 1998 || CSS
|-
| 12113 Hollows ||  || 29 luglio 1998 || J. Broughton
|-
| 12114 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12115 Robertgrimm ||  || 16 settembre 1998 || CSS
|-
| 12116 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 12117 Meagmessina ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 12118 Mirotsin ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 12119 Memamis ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 12120 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 12121 - ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 12122 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 12123 Pazin || 1999 OS || 18 luglio 1999 || Osservatorio di Višnjan
|-
| 12124 Hvar ||  || 6 settembre 1999 || Osservatorio di Višnjan
|-
| 12125 Jamesjones ||  || 3 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 12126 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12127 Mamiya ||  || 9 settembre 1999 || K. Watanabe
|-
| 12128 Palermiti ||  || 13 settembre 1999 || C. W. Juels
|-
| 12129 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12130 Mousa ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12131 Echternach || 2085 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12132 Wimfröger || 2103 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12133 Titulaer || 2558 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12134 Hansfriedeman || 2574 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12135 Terlingen || 3021 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12136 Martinryle || 3045 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12137 Williefowler || 4004 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12138 Olinwilson || 4053 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12139 Tomcowling || 4055 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12140 Johnbolton || 4087 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12141 Chushayashi || 4112 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12142 Franklow || 4624 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12143 Harwit || 4631 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12144 Einhart || 4661 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12145 Behaim || 4730 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12146 Ostriker || 6035 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12147 Bramante || 6082 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12148 Caravaggio || 6636 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12149 Begas || 9099 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12150 De Ruyter || 1051 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12151 Oranje-Nassau || 1220 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12152 Aratus || 1287 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12153 Conon || 3219 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12154 Callimachus || 3329 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12155 Hyginus || 4193 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12156 Ubels || 1042 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12157 Können || 1070 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12158 Tape || 1101 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12159 Bettybiegel || 1142 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12160 Karelwakker || 1152 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12161 Avienius || 1158 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12162 Bilderdijk || 2145 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12163 Manilius || 3013 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12164 Lowellgreen || 3067 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12165 Ringleb || 3289 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12166 Oliverherrmann || 3372 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12167 Olivermüller || 4306 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12168 Polko || 5141 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12169 Munsterman || 2031 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12170 Vanvollenhoven || 2372 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12171 Johannink || 2382 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12172 Niekdekort || 2390 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12173 Lansbergen || 3135 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12174 van het Reve || 3164 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12175 Wimhermans || 3197 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12176 Hidayat || 3468 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12177 Raharto || 4074 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12178 Dhani || 4304 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12179 Taufiq || 5030 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12180 Kistemaker || 5167 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12181 - ||  || 9 novembre 1964 || Osservatorio di Purple Mountain
|-
| 12182 Storm ||  || 27 ottobre 1973 || F. Börngen
|-
| 12183 Caltonen ||  || 30 settembre 1975 || S. J. Bus
|-
| 12184 Trevormerkley ||  || 30 settembre 1975 || S. J. Bus
|-
| 12185 Gasprinskij ||  || 24 settembre 1976 || N. S. Chernykh
|-
| 12186 Mitukurigen ||  || 12 marzo 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 12187 Lenagoryunova ||  || 11 settembre 1977 || N. S. Chernykh
|-
| 12188 Kalaallitnunaat || 1978 PE || 9 agosto 1978 || R. M. West
|-
| 12189 Dovgyj ||  || 5 settembre 1978 || N. S. Chernykh
|-
| 12190 Sarkisov ||  || 27 settembre 1978 || L. I. Chernykh
|-
| 12191 Vorontsova ||  || 9 ottobre 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| 12192 Gregbollendonk ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12193 - || 1979 EL || 4 marzo 1979 || N. G. Thomas
|-
| 12194 - ||  || 24 maggio 1979 || Osservatorio di Perth
|-
| 12195 Johndavidniemann ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12196 Weems ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12197 Jan-Otto ||  || 16 marzo 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 12198 - ||  || 6 agosto 1980 || R. M. West
|-
| 12199 Sohlman ||  || 8 ottobre 1980 || L. V. Zhuravleva
|-
| 12200 Richlipe ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|}

12201-12300 

|-
| 12201 Spink ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12202 Toddgregory ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12203 Gehling ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12204 Jonpineau ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12205 Basharp ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12206 Prats ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12207 Matthewbeasley ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12208 Jacobenglander ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12209 - ||  || 11 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12210 Prykull ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12211 Arnoschmidt || 1981 KJ || 28 maggio 1981 || H.-E. Schuster
|-
| 12212 - ||  || 23 agosto 1981 || H. Debehogne
|-
| 12213 - ||  || 26 agosto 1981 || H. Debehogne
|-
| 12214 Miroshnikov ||  || 7 settembre 1981 || L. G. Karachkina
|-
| 12215 Jessicalounsbury ||  || 24 ottobre 1981 || S. J. Bus
|-
| 12216 - ||  || 16 novembre 1981 || Osservatorio di Perth
|-
| 12217 - ||  || 15 maggio 1982 || Osservatorio di Monte Palomar
|-
| 12218 Fleischer || 1982 RK || 15 settembre 1982 || E. Bowell
|-
| 12219 Grigor'ev ||  || 19 settembre 1982 || L. I. Chernykh
|-
| 12220 Semenchur ||  || 20 ottobre 1982 || L. G. Karachkina
|-
| 12221 Ogatakoan ||  || 14 novembre 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 12222 Perotto || 1982 WA || 19 novembre 1982 || Osservatorio San Vittore
|-
| 12223 Hoskin || 1983 TX || 8 ottobre 1983 || Osservatorio di Oak Ridge
|-
| 12224 Jimcornell ||  || 19 ottobre 1984 || Osservatorio di Oak Ridge
|-
| 12225 Yanfernández || 1985 PQ || 14 agosto 1985 || E. Bowell
|-
| 12226 Caseylisse || 1985 TN || 15 ottobre 1985 || E. Bowell
|-
| 12227 Penney ||  || 11 ottobre 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 12228 - ||  || 11 ottobre 1985 || S. L. Gaiser, J. P. Leech
|-
| 12229 Paulsson ||  || 17 ottobre 1985 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 12230 - || 1986 QN || 25 agosto 1986 || H. Debehogne
|-
| 12231 - ||  || 27 agosto 1986 || H. Debehogne
|-
| 12232 - ||  || 28 agosto 1986 || H. Debehogne
|-
| 12233 - ||  || 29 agosto 1986 || H. Debehogne
|-
| 12234 Shkuratov ||  || 6 settembre 1986 || E. Bowell
|-
| 12235 Imranakperov ||  || 9 settembre 1986 || L. G. Karachkina
|-
| 12236 - ||  || 22 febbraio 1987 || H. Debehogne
|-
| 12237 Coughlin || 1987 HE || 23 aprile 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 12238 Actor ||  || 17 dicembre 1987 || E. W. Elst, G. Pizarro
|-
| 12239 Carolinakou ||  || 13 febbraio 1988 || E. W. Elst
|-
| 12240 Droste-Hülshoff ||  || 13 agosto 1988 || F. Börngen
|-
| 12241 Lefort ||  || 13 agosto 1988 || F. Börngen
|-
| 12242 Koon || 1988 QY || 18 agosto 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 12243 - ||  || 9 settembre 1988 || P. Jensen
|-
| 12244 Werfel ||  || 8 settembre 1988 || F. Börngen
|-
| 12245 - ||  || 9 settembre 1988 || H. Debehogne
|-
| 12246 Pliska  ||  || 11 settembre 1988 || V. G. Shkodrov
|-
| 12247 Michaelsekerak ||  || 14 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 12248 Russellcarpenter ||  || 14 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 12249 - ||  || 16 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 12250 - || 1988 TT || 13 ottobre 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 12251 - ||  || 9 ottobre 1988 || Y. Oshima
|-
| 12252 Gwangju ||  || 8 novembre 1988 || M. Koishikawa
|-
| 12253 - ||  || 3 novembre 1988 || P. Jensen
|-
| 12254 - ||  || 7 dicembre 1988 || T. Hioki, N. Kawasato
|-
| 12255 - ||  || 7 dicembre 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| 12256 - ||  || 8 febbraio 1989 || H. Debehogne
|-
| 12257 Lassine ||  || 3 aprile 1989 || E. W. Elst
|-
| 12258 Oscarwilde ||  || 3 aprile 1989 || E. W. Elst
|-
| 12259 Szukalski ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 12260 - ||  || 30 settembre 1989 || H. Debehogne
|-
| 12261 Ledouanier ||  || 7 ottobre 1989 || E. W. Elst
|-
| 12262 Nishio || 1989 UL || 21 ottobre 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12263 - ||  || 30 dicembre 1989 || R. H. McNaught
|-
| 12264 - || 1990 CD || 1 febbraio 1990 || A. Sugie
|-
| 12265 - || 1990 FG || 23 marzo 1990 || E. F. Helin
|-
| 12266 - || 1990 FL || 23 marzo 1990 || E. F. Helin
|-
| 12267 Denneau ||  || 31 maggio 1990 || Spacewatch
|-
| 12268 - ||  || 29 luglio 1990 || H. E. Holt
|-
| 12269 - || 1990 QR || 19 agosto 1990 || E. F. Helin
|-
| 12270 Bozar ||  || 16 agosto 1990 || E. W. Elst
|-
| 12271 - ||  || 14 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 12272 Geddylee ||  || 22 settembre 1990 || B. Roman
|-
| 12273 - ||  || 9 ottobre 1990 || R. H. McNaught
|-
| 12274 - ||  || 19 ottobre 1990 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| 12275 Marcelgoffin ||  || 15 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 12276 IJzer ||  || 18 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 12277 Tajimasatonokai ||  || 17 novembre 1990 || T. Seki
|-
| 12278 Kisohinoki ||  || 21 novembre 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12279 Laon ||  || 16 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 12280 Reims ||  || 16 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 12281 Chaumont ||  || 16 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 12282 Crombecq ||  || 21 gennaio 1991 || E. W. Elst
|-
| 12283 - || 1991 EC || 9 marzo 1991 || A. Sugie
|-
| 12284 Pohl || 1991 FP || 17 marzo 1991 || E. F. Helin
|-
| 12285 - ||  || 20 marzo 1991 || H. Debehogne
|-
| 12286 Poiseuille ||  || 8 aprile 1991 || E. W. Elst
|-
| 12287 Langres ||  || 8 aprile 1991 || E. W. Elst
|-
| 12288 Verdun ||  || 8 aprile 1991 || E. W. Elst
|-
| 12289 Carnot ||  || 8 aprile 1991 || E. W. Elst
|-
| 12290 - || 1991 LZ || 14 giugno 1991 || E. F. Helin
|-
| 12291 Gohnaumann ||  || 6 giugno 1991 || E. W. Elst
|-
| 12292 Dalton ||  || 6 giugno 1991 || E. W. Elst
|-
| 12293 - ||  || 13 luglio 1991 || H. E. Holt
|-
| 12294 Avogadro ||  || 2 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 12295 Tasso ||  || 2 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 12296 - ||  || 5 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 12297 - ||  || 6 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 12298 Brecht ||  || 6 agosto 1991 || F. Börngen
|-
| 12299 - ||  || 7 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 12300 - ||  || 10 settembre 1991 || H. E. Holt
|}

12301-12400 

|-
| 12301 Eötvös ||  || 4 settembre 1991 || E. W. Elst
|-
| 12302 - ||  || 13 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 12303 - ||  || 11 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 12304 - ||  || 19 settembre 1991 || S. Otomo
|-
| 12305 - ||  || 12 ottobre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 12306 Pebronstein ||  || 7 ottobre 1991 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| 12307 - || 1991 UA || 18 ottobre 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 12308 - ||  || 4 novembre 1991 || A. Sugie
|-
| 12309 Tommygrav||  || 25 febbraio 1992 || Spacewatch
|-
| 12310 Londontario ||  || 29 febbraio 1992 || Spacewatch
|-
| 12311 Ingemyr ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 12312 Väte ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 12313 - ||  || 6 marzo 1992 || UESAC
|-
| 12314 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 12315 - ||  || 28 marzo 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 12316 - || 1992 HG || 27 aprile 1992 || S. Otomo
|-
| 12317 Madicampbell ||  || 24 aprile 1992 || Spacewatch
|-
| 12318 Kästner ||  || 30 aprile 1992 || F. Börngen
|-
| 12319 - || 1992 PC || 2 agosto 1992 || Osservatorio di Oak Ridge
|-
| 12320 Loschmidt ||  || 8 agosto 1992 || E. W. Elst
|-
| 12321 Zurakowski ||  || 4 agosto 1992 || H. E. Holt
|-
| 12322 - || 1992 QW || 31 agosto 1992 || E. F. Helin
|-
| 12323 Haeckel || 1992 RX || 4 settembre 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 12324 Van Rompaey ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 12325 Bogota ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 12326 Shirasaki || 1992 SF || 21 settembre 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12327 Terbrüggen ||  || 21 settembre 1992 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 12328 - ||  || 26 settembre 1992 || A. Sugie
|-
| 12329 Liebermann ||  || 23 settembre 1992 || F. Börngen
|-
| 12330 - ||  || 25 ottobre 1992 || N. Kawasato
|-
| 12331 - ||  || 31 ottobre 1992 || N. Kawasato
|-
| 12332 - ||  || 31 ottobre 1992 || N. Kawasato
|-
| 12333 - ||  || 18 novembre 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 12334 - ||  || 18 novembre 1992 || A. Sugie
|-
| 12335 Tatsukushi ||  || 21 novembre 1992 || T. Seki
|-
| 12336 - ||  || 23 novembre 1992 || T. Urata
|-
| 12337 - ||  || 24 novembre 1992 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| 12338 - || 1992 XE || 14 dicembre 1992 || S. Otomo
|-
| 12339 Carloo ||  || 18 dicembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 12340 Stalle ||  || 18 dicembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 12341 Calevoet ||  || 27 gennaio 1993 || E. W. Elst
|-
| 12342 Kudohmichiko ||  || 30 gennaio 1993 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| 12343 Martinbeech ||  || 26 febbraio 1993 || Spacewatch
|-
| 12344 - ||  || 18 marzo 1993 || S. Shirai, S. Hayakawa
|-
| 12345 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 12346 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 12347 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 12348 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 12349 Akebonozou || 1993 GO || 14 aprile 1993 || A. Sugie
|-
| 12350 Feuchtwanger ||  || 23 aprile 1993 || F. Börngen
|-
| 12351 - || 1993 JD || 14 maggio 1993 || S. Otomo
|-
| 12352 Jepejacobsen ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 12353 Màrquez ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 12354 Hemmerechts ||  || 18 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 12355 Coelho ||  || 18 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 12356 Carlscheele ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 12357 Toyako ||  || 16 settembre 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12358 Azzurra ||  || 22 settembre 1993 || A. Vagnozzi
|-
| 12359 Cajigal ||  || 22 settembre 1993 || O. A. Naranjo
|-
| 12360 Unilandes ||  || 22 settembre 1993 || O. A. Naranjo
|-
| 12361 - || 1993 TB || 9 ottobre 1993 || N. Kawasato
|-
| 12362 Mumuryk ||  || 15 ottobre 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12363 Marinmarais ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 12364 Asadagouryu ||  || 15 dicembre 1993 || T. Kobayashi
|-
| 12365 Yoshitoki || 1993 YD || 17 dicembre 1993 || T. Kobayashi
|-
| 12366 Luisapla ||  || 8 febbraio 1994 || O. A. Naranjo
|-
| 12367 Ourinhos ||  || 8 febbraio 1994 || O. A. Naranjo
|-
| 12368 Mutsaers ||  || 7 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 12369 Pirandello ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 12370 Kageyasu ||  || 11 aprile 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 12371 - ||  || 14 aprile 1994 || S. Otomo
|-
| 12372 Kagesuke || 1994 JF || 6 maggio 1994 || T. Kobayashi
|-
| 12373 Lancearmstrong ||  || 15 maggio 1994 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| 12374 Rakhat ||  || 15 maggio 1994 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| 12375 - ||  || 8 luglio 1994 || E. W. Elst
|-
| 12376 Cochabamba ||  || 8 luglio 1994 || E. W. Elst
|-
| 12377 - || 1994 PP || 11 agosto 1994 || E. F. Helin
|-
| 12378 Johnston ||  || 15 agosto 1994 || R. H. McNaught
|-
| 12379 Thulin ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 12380 Sciascia ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 12381 Hugoclaus ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 12382 Niagara Falls ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 12383 Eboshi ||  || 2 ottobre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12384 Luigimartella ||  || 10 ottobre 1994 || V. S. Casulli
|-
| 12385 - || 1994 UO || 31 ottobre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 12386 Nikolova ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 12387 Tomokofujiwara ||  || 28 ottobre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12388 Kikunokai ||  || 1 novembre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12389 - || 1994 WU || 25 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 12390 - ||  || 27 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 12391 Ecoadachi ||  || 26 novembre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12392 - ||  || 30 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 12393 - ||  || 28 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 12394 - || 1995 BQ || 23 gennaio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12395 Richnelson ||  || 8 febbraio 1995 || D. J. Asher
|-
| 12396 Amyphillips ||  || 24 febbraio 1995 || C. W. Hergenrother
|-
| 12397 Peterbrown ||  || 27 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 12398 Pickhardt ||  || 25 maggio 1995 || Spacewatch
|-
| 12399 Bartolini || 1995 OD || 19 luglio 1995 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 12400 Katumaru ||  || 28 luglio 1995 || T. Okuni
|}

12401-12500 

|-
| 12401 Tucholsky ||  || 21 luglio 1995 || F. Börngen
|-
| 12402 - || 1995 PK || 3 agosto 1995 || S. Otomo
|-
| 12403 - ||  || 31 agosto 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12404 - ||  || 31 agosto 1995 || T. B. Spahr
|-
| 12405 Nespoli || 1995 RK || 15 settembre 1995 || F. Manca, V. Giuliani
|-
| 12406 Zvíkov ||  || 25 settembre 1995 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 12407 Riccardi ||  || 23 settembre 1995 || Osservatorio San Vittore
|-
| 12408 Fujioka ||  || 20 settembre 1995 || A. Nakamura
|-
| 12409 Bukovanská ||  || 28 settembre 1995 || Osservatorio di Kleť
|-
| 12410 Donald Duck ||  || 26 settembre 1995 || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| 12411 Tannokayo ||  || 20 settembre 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12412 Muchisachie ||  || 20 settembre 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12413 Johnnyweir ||  || 26 settembre 1995 || T. V. Kryachko
|-
| 12414 Bure ||  || 26 settembre 1995 || T. V. Kryachko
|-
| 12415 Wakatatakayo ||  || 22 settembre 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12416 - || 1995 TS || 2 ottobre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12417 - ||  || 2 ottobre 1995 || S. Otomo
|-
| 12418 Tongling ||  || 23 ottobre 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 12419 - ||  || 25 ottobre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12420 - ||  || 25 ottobre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12421 Zhenya ||  || 16 ottobre 1995 || T. V. Kryachko
|-
| 12422 - ||  || 27 ottobre 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 12423 Slotin ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 12424 - || 1995 VM || 2 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12425 - ||  || 12 novembre 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 12426 Racquetball ||  || 14 novembre 1995 || AMOS
|-
| 12427 - ||  || 21 novembre 1995 || Osservatorio di Farra d'Isonzo
|-
| 12428 - ||  || 24 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12429 - ||  || 26 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12430 - ||  || 14 dicembre 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 12431 Webster ||  || 18 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 12432 Usuda ||  || 12 gennaio 1996 || N. Sato, T. Urata
|-
| 12433 Barbieri ||  || 15 gennaio 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| 12434 - || 1996 BM || 16 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12435 Sudachi || 1996 BX || 17 gennaio 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12436 - ||  || 24 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12437 Westlane ||  || 18 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 12438 - || 1996 CZ || 9 febbraio 1996 || W. Offutt
|-
| 12439 Okasaki ||  || 15 febbraio 1996 || T. Okuni
|-
| 12440 Koshigayaboshi ||  || 11 febbraio 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12441 - || 1996 DV || 19 febbraio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12442 Beltramemass ||  || 23 febbraio 1996 || Stroncone
|-
| 12443 Paulsydney ||  || 15 marzo 1996 || AMOS
|-
| 12444 Prothoon ||  || 15 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 12445 Sirataka ||  || 24 aprile 1996 || T. Okuni
|-
| 12446 Juliabryant ||  || 15 agosto 1996 || R. H. McNaught, J. B. Child
|-
| 12447 Yatescup ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 12448 Mr. Tompkins ||  || 12 dicembre 1996 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 12449 - ||  || 14 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12450 - || 1996 YD || 20 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12451 - || 1996 YF || 20 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12452 - || 1996 YO || 20 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12453 - || 1996 YY || 20 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12454 - ||  || 18 dicembre 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 12455 - || 1997 AR || 2 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12456 Genichiaraki ||  || 2 gennaio 1997 || N. Sato
|-
| 12457 - ||  || 2 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12458 - ||  || 2 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12459 - ||  || 6 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12460 Mando ||  || 3 gennaio 1997 || N. Sato
|-
| 12461 - ||  || 7 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12462 - ||  || 7 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12463 - ||  || 9 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12464 Manhattan ||  || 2 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 12465 Perth Amboy ||  || 3 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 12466 - ||  || 10 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12467 - ||  || 15 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12468 Zachotín ||  || 14 gennaio 1997 || L. Šarounová
|-
| 12469 Katsuura ||  || 9 gennaio 1997 || N. Sato
|-
| 12470 Pinotti ||  || 31 gennaio 1997 || M. Tombelli
|-
| 12471 Larryscherr ||  || 6 febbraio 1997 || NEAT
|-
| 12472 Samadhi ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 12473 Levi-Civita ||  || 10 febbraio 1997 || P. G. Comba
|-
| 12474 - ||  || 12 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12475 - ||  || 12 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12476 - ||  || 4 marzo 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12477 Haiku ||  || 4 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 12478 Suzukiseiji ||  || 7 marzo 1997 || T. Okuni
|-
| 12479 Ohshimaosamu ||  || 5 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 12480 - ||  || 9 marzo 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 12481 Streuvels ||  || 12 marzo 1997 || E. W. Elst
|-
| 12482 Pajka ||  || 23 marzo 1997 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 12483 - ||  || 28 marzo 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 12484 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 12485 Jenniferharris ||  || 7 aprile 1997 || NEAT
|-
| 12486 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 12487 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 12488 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 12489 - ||  || 7 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 12490 Leiden ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 12491 Musschenbroek ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 12492 Tanais ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 12493 Minkowski ||  || 4 agosto 1997 || P. G. Comba
|-
| 12494 Doughamilton ||  || 25 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 12495 - || 1998 FJ || 18 marzo 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 12496 Ekholm ||  || 22 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 12497 Ekkehard||  || 26 marzo 1998 || ODAS
|-
| 12498 Dragesco ||  || 26 marzo 1998 || ODAS
|-
| 12499 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12500 Desngai ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|}

12501-12600 

|-
| 12501 Nord ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12502 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12503 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12504 Nuest ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12505 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12506 Pariser ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12507 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12508 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12509 Pathak ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12510 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12511 Patil ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12512 Split ||  || 21 aprile 1998 || Osservatorio di Višnjan
|-
| 12513 Niven ||  || 27 aprile 1998 || P. G. Comba
|-
| 12514 Schommer ||  || 20 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 12515 Suiseki ||  || 30 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 12516 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12517 Grayzeck ||  || 30 aprile 1998 || LONEOS
|-
| 12518 - ||  || 27 aprile 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 12519 Pullen ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12520 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12521 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12522 Rara ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12523 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12524 Conscience ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 12525 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12526 de Coninck ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 12527 Anneraugh ||  || 1 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 12528 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 12529 Reighard ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 12530 Richardson ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 12531 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 12532 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 12533 Edmond || 1998 LA || 2 giugno 1998 || T. Stafford
|-
| 12534 Janhoet ||  || 1 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 12535 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 12536 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 12537 Kendriddle ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 12538 - || 1998 OH || 19 luglio 1998 || NEAT
|-
| 12539 Chaikin ||  || 16 luglio 1998 || Spacewatch
|-
| 12540 Picander ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 12541 Makarska ||  || 15 agosto 1998 || Osservatorio di Višnjan
|-
| 12542 Laver ||  || 10 agosto 1998 || J. Broughton
|-
| 12543 - ||  || 23 agosto 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 12544 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12545 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12546 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12547 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12548 Erinriley ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12549 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12550 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12551 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12552 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12553 Aaronritter ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12554 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12555 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12556 Kyrobinson ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12557 Caracol ||  || 27 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 12558 - ||  || 31 agosto 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 12559 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12560 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 12561 Howard ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 12562 Briangrazer ||  || 19 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 12563 - ||  || 20 settembre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 12564 Ikeller ||  || 22 settembre 1998 || W. Bickel
|-
| 12565 Khege ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 12566 Derichardson ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 12567 Herreweghe ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 12568 Kuffner ||  || 11 novembre 1998 || K. Korlević
|-
| 12569 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 12570 - ||  || 18 novembre 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 12571 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 12572 Sadegh ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 12573 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 12574 LONEOS || 1999 RT || 4 settembre 1999 || C. W. Juels
|-
| 12575 Palmaria ||  || 4 settembre 1999 || P. Pietrapiana, L. Sannino
|-
| 12576 Oresme ||  || 5 settembre 1999 || P. G. Comba
|-
| 12577 Samra ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12578 Bensaur ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12579 Ceva ||  || 5 settembre 1999 || Osservatorio San Vittore
|-
| 12580 Antonini ||  || 8 settembre 1999 || L. Bernasconi
|-
| 12581 Rovinj ||  || 8 settembre 1999 || Osservatorio di Višnjan
|-
| 12582 - ||  || 11 settembre 1999 || Osservatorio di Višnjan
|-
| 12583 Buckjean ||  || 11 settembre 1999 || D. K. Chesney
|-
| 12584 Zeljkoandreic ||  || 12 settembre 1999 || Osservatorio di Višnjan
|-
| 12585 Katschwarz ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12586 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12587 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12588 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12589 Davidanand ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12590 Ballantine ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12591 Bergey ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12592 Brianchen ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12593 Shashlov ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12594 Sidorclare ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12595 Amandashaw ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12596 Shukla ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12597 Williamdaniel ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12598 Sierra ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12599 Singhal ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12600 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|}

12601-12700 

|-
| 12601 Tiffanyswann ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12602 Tammytam ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12603 Tanchunghee ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12604 Lisatate ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12605 - || 1999 SK || 17 settembre 1999 || Osservatorio di Višnjan
|-
| 12606 Apuleius || 2043 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12607 Alcaeus || 2058 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12608 Aesop || 2091 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12609 Apollodoros || 2155 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12610 Hãfez || 2551 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12611 Ingres || 2555 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12612 Daumier || 2592 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12613 Hogarth || 4024 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12614 Hokusai || 4119 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12615 Mendesdeleon || 4626 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12616 Lochner || 4874 P-L || 26 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12617 Angelusilesius || 5568 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12618 Cellarius || 6217 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12619 Anubelshunu || 6242 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12620 Simaqian || 6335 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12621 Alsufi || 6585 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12622 Doppelmayr || 6614 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12623 Tawaddud || 9544 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12624 Mariacunitia || 9565 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12625 Koopman || 9578 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12626 Timmerman || 1116 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12627 Maryedwards || 1230 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12628 Ackworthorr || 2120 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12629 Jandeboer || 2168 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12630 Verstappen || 3033 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12631 Mariekebaan || 3051 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12632 Mignonette || 3105 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12633 Warmenhoven || 3119 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12634 LOFAR || 3178 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12635 Hennylamers || 4220 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12636 Padrielli || 4854 T-1 || 13 maggio 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12637 Gustavleonhardt || 1053 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12638 Fransbrüggen || 1063 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12639 Tonkoopman || 1105 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12640 Reinbertdeleeuw || 1231 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12641 Hubertushenrichs || 1310 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12642 Davidjansen || 1348 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12643 Henkolthof || 3180 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12644 Robertwielinga || 3285 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12645 Jacobrosales || 4240 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12646 Avercamp || 5175 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12647 Pauluspotter || 5332 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12648 Ibarbourou || 1135 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12649 Ascanios || 2035 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12650 de Vries || 2247 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12651 Frenkel || 2268 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12652 Groningen || 2622 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12653 van der Klis || 2664 T-3 || 11 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12654 Heinofalcke || 4118 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12655 Benferinga || 5041 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12656 Gerdebruijn || 5170 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12657 Bonch-Bruevich ||  || 30 agosto 1971 || T. M. Smirnova
|-
| 12658 Peiraios || 1973 SL || 19 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12659 Schlegel ||  || 27 ottobre 1973 || F. Börngen
|-
| 12660 - || 1975 NC || 15 luglio 1975 || C. Torres, S. Barros
|-
| 12661 Schelling ||  || 27 febbraio 1976 || F. Börngen
|-
| 12662 - || 1978 CK || 2 febbraio 1978 || J. Gibson
|-
| 12663 Björkegren ||  || 2 settembre 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 12664 Sonisenia ||  || 27 settembre 1978 || L. I. Chernykh
|-
| 12665 Chriscarson ||  || 6 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12666 - || 1978 XW || 6 dicembre 1978 || E. Bowell, A. Warnock
|-
| 12667 - || 1979 DF || 28 febbraio 1979 || N. G. Thomas
|-
| 12668 Scottstarin ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12669 Emilybrisnehan ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12670 Passargea ||  || 22 settembre 1979 || N. S. Chernykh
|-
| 12671 Thörnqvist || 1980 FU || 16 marzo 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 12672 Nygårdh ||  || 16 marzo 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 12673 Kiselman ||  || 16 marzo 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 12674 Rybalka ||  || 7 settembre 1980 || N. S. Chernykh
|-
| 12675 Chabot ||  || 9 ottobre 1980 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 12676 Dianemerline ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 12677 Gritsavage ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12678 Gerhardus ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12679 Jamessimpson ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12680 Bogdanovich ||  || 6 maggio 1981 || C. S. Shoemaker
|-
| 12681 Pevear ||  || 24 ottobre 1981 || S. J. Bus
|-
| 12682 Kawada ||  || 14 novembre 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 12683 - ||  || 2 settembre 1983 || H. Debehogne
|-
| 12684 - || 1984 DQ || 23 febbraio 1984 || H. Debehogne
|-
| 12685 - || 1985 VE || 14 novembre 1985 || P. Jensen
|-
| 12686 Bezuglyj ||  || 3 ottobre 1986 || L. G. Karachkina
|-
| 12687 de Valory ||  || 17 dicembre 1987 || E. W. Elst, G. Pizarro
|-
| 12688 Baekeland ||  || 13 febbraio 1988 || E. W. Elst
|-
| 12689 - ||  || 8 settembre 1988 || P. Jensen
|-
| 12690 Kochimiraikagaku ||  || 5 novembre 1988 || T. Seki
|-
| 12691 - ||  || 7 novembre 1988 || Y. Kushida, M. Inoue
|-
| 12692 - ||  || 29 gennaio 1989 || A. Mrkos
|-
| 12693 - || 1989 EZ || 9 marzo 1989 || Y. Oshima
|-
| 12694 Schleiermacher ||  || 7 marzo 1989 || F. Börngen
|-
| 12695 Utrecht ||  || 1 aprile 1989 || E. W. Elst
|-
| 12696 Camus ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 12697 Verhaeren ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 12698 - ||  || 22 ottobre 1989 || A. Mrkos
|-
| 12699 - ||  || 24 febbraio 1990 || H. Debehogne
|-
| 12700 - || 1990 FH || 23 marzo 1990 || E. F. Helin
|}

12701-12800 

|-
| 12701 Chénier || 1990 GE || 15 aprile 1990 || E. W. Elst
|-
| 12702 Panamarenko ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 12703 - ||  || 23 settembre 1990 || H. Debehogne
|-
| 12704 Tupolev ||  || 24 settembre 1990 || L. V. Zhuravleva, Galina Ričardovna Kastel'
|-
| 12705 - || 1990 TJ || 12 ottobre 1990 || R. H. McNaught
|-
| 12706 Tanezaki ||  || 15 ottobre 1990 || T. Seki
|-
| 12707 - || 1990 UK || 20 ottobre 1990 || T. Urata
|-
| 12708 Van Straten ||  || 16 ottobre 1990 || E. W. Elst
|-
| 12709 Bergen op Zoom ||  || 15 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 12710 Breda ||  || 15 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 12711 Tukmit || 1991 BB || 19 gennaio 1991 || J. Mueller
|-
| 12712 - ||  || 12 marzo 1991 || H. Debehogne
|-
| 12713 - ||  || 22 marzo 1991 || H. Debehogne
|-
| 12714 Alkimos ||  || 15 aprile 1991 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 12715 Godin ||  || 8 aprile 1991 || E. W. Elst
|-
| 12716 Delft ||  || 8 aprile 1991 || E. W. Elst
|-
| 12717 - || 1991 HK || 16 aprile 1991 || A. Sugie
|-
| 12718 Le Gentil ||  || 6 giugno 1991 || E. W. Elst
|-
| 12719 Pingré ||  || 6 giugno 1991 || E. W. Elst
|-
| 12720 - ||  || 6 luglio 1991 || H. Debehogne
|-
| 12721 - || 1991 PB || 3 agosto 1991 || S. Otomo
|-
| 12722 Petrarca ||  || 10 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 12723 - ||  || 7 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 12724 - ||  || 6 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 12725 - ||  || 7 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 12726 - ||  || 7 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 12727 Cavendish ||  || 14 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 12728 - ||  || 10 settembre 1991 || A. Sugie
|-
| 12729 Berger ||  || 13 settembre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 12730 - ||  || 11 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 12731 - ||  || 10 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 12732 - || 1991 TN || 1 ottobre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 12733 - ||  || 13 ottobre 1991 || S. Otomo
|-
| 12734 Haruna ||  || 29 ottobre 1991 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| 12735 - ||  || 4 novembre 1991 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| 12736 - ||  || 13 novembre 1991 || S. Otomo
|-
| 12737 - ||  || 10 novembre 1991 || S. Otomo
|-
| 12738 Satoshimiki || 1992 AL || 4 gennaio 1992 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| 12739 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 12740 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 12741 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 12742 Delisle ||  || 26 luglio 1992 || E. W. Elst
|-
| 12743 - ||  || 2 agosto 1992 || H. E. Holt
|-
| 12744 - || 1992 SQ || 26 settembre 1992 || A. Sugie
|-
| 12745 - ||  || 21 ottobre 1992 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| 12746 Yumeginga ||  || 16 novembre 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| 12747 Michageffert ||  || 18 dicembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 12748 - ||  || 30 gennaio 1993 || A. Natori, T. Urata
|-
| 12749 Odokaigan || 1993 CB || 2 febbraio 1993 || T. Seki
|-
| 12750 Berthollet ||  || 18 febbraio 1993 || E. W. Elst
|-
| 12751 Kamihayashi || 1993 EU || 15 marzo 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12752 Kvarnis ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 12753 Povenmire || 1993 HE || 18 aprile 1993 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 12754 - ||  || 15 giugno 1993 || H. E. Holt
|-
| 12755 Balmer ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 12756 - ||  || 19 agosto 1993 || E. F. Helin
|-
| 12757 Yangtze ||  || 14 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 12758 Kabudari ||  || 22 settembre 1993 || O. A. Naranjo
|-
| 12759 Joule ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 12760 Maxwell ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 12761 Pauwels ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 12762 Nadiavittor ||  || 26 ottobre 1993 || Osservatorio di Farra d'Isonzo
|-
| 12763 - ||  || 19 ottobre 1993 || E. F. Helin
|-
| 12764 - ||  || 11 novembre 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 12765 - ||  || 11 novembre 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 12766 Paschen ||  || 9 novembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 12767 - || 1994 AS || 4 gennaio 1994 || T. Kobayashi
|-
| 12768 - ||  || 10 marzo 1994 || T. Kobayashi
|-
| 12769 Kandakurenai || 1994 FF || 18 marzo 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12770 - || 1994 GF || 3 aprile 1994 || T. Kobayashi
|-
| 12771 Kimshin ||  || 5 aprile 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12772 - ||  || 14 aprile 1994 || T. Kobayashi
|-
| 12773 Lyman ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 12774 Pfund ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 12775 Brackett ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 12776 Reynolds ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 12777 Manuel ||  || 27 agosto 1994 || P. Antolini, G. Zonaro
|-
| 12778 - ||  || 4 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 12779 - ||  || 28 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 12780 Salamony ||  || 9 febbraio 1995 || D. di Cicco
|-
| 12781 - ||  || 12 marzo 1995 || L. Šarounová
|-
| 12782 Mauersberger ||  || 5 marzo 1995 || F. Börngen
|-
| 12783 - || 1995 GV || 7 aprile 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12784 - ||  || 31 agosto 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12785 - || 1995 ST || 19 settembre 1995 || S. P. Laurie
|-
| 12786 - || 1995 SU || 19 settembre 1995 || S. P. Laurie
|-
| 12787 Abetadashi ||  || 20 settembre 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12788 Shigeno ||  || 22 settembre 1995 || T. Okuni
|-
| 12789 Salvadoraguirre || 1995 TX || 14 ottobre 1995 || C. W. Hergenrother
|-
| 12790 Cernan ||  || 24 ottobre 1995 || Osservatorio di Kleť
|-
| 12791 - ||  || 20 ottobre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12792 - ||  || 27 ottobre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12793 Hosinokokai ||  || 30 ottobre 1995 || T. Okuni
|-
| 12794 - || 1995 VL || 2 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12795 - ||  || 11 novembre 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 12796 Kamenrider || 1995 WF || 16 novembre 1995 || A. Nakamura
|-
| 12797 - ||  || 20 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12798 - ||  || 24 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12799 von Suttner ||  || 26 novembre 1995 || Osservatorio di Kleť
|-
| 12800 Oobayashiarata ||  || 27 novembre 1995 || T. Kobayashi
|}

12801-12900 

|-
| 12801 Somekawa || 1995 XD || 2 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12802 Hagino ||  || 15 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12803 - || 1995 YF || 17 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12804 - ||  || 27 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 12805 - ||  || 21 dicembre 1995 || NEAT
|-
| 12806 - || 1996 AN || 11 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12807 - || 1996 AW || 11 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12808 - ||  || 12 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12809 - || 1996 BB || 16 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12810 Okumiomote || 1996 BV || 17 gennaio 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12811 Rigonistern ||  || 14 febbraio 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| 12812 Cioni ||  || 14 febbraio 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| 12813 Paolapaolini ||  || 14 febbraio 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| 12814 Vittorio ||  || 13 febbraio 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| 12815 - ||  || 23 febbraio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12816 - ||  || 15 marzo 1996 || NEAT
|-
| 12817 Federica ||  || 22 marzo 1996 || E. W. Elst
|-
| 12818 Tomhanks ||  || 13 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 12819 Susumutakahasi || 1996 JO || 12 maggio 1996 || R. H. McNaught, Y. Ikari
|-
| 12820 Robinwilliams ||  || 11 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 12821 - ||  || 10 settembre 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 12822 - ||  || 2 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 12823 Pochintesta || 1997 AP || 2 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12824 - ||  || 6 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12825 - ||  || 9 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12826 - ||  || 9 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12827 - ||  || 5 gennaio 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 12828 Batteas ||  || 3 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 12829 - ||  || 10 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12830 - ||  || 29 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12831 - ||  || 29 gennaio 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 12832 - ||  || 1 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12833 Kamenný Újezd ||  || 2 febbraio 1997 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 12834 Bomben ||  || 4 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 12835 Stropek ||  || 7 febbraio 1997 || Osservatorio di Kleť
|-
| 12836 - ||  || 13 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 12837 - ||  || 4 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 12838 Adamsmith ||  || 9 marzo 1997 || E. W. Elst
|-
| 12839 - ||  || 29 marzo 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 12840 Paolaferrari ||  || 6 aprile 1997 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| 12841 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 12842 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 12843 Ewers ||  || 9 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 12844 - ||  || 9 maggio 1997 || F. Uto
|-
| 12845 Crick ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 12846 Fullerton || 1997 MR || 28 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 12847 - ||  || 6 luglio 1997 || Osservatorio di Farra d'Isonzo
|-
| 12848 Agostino ||  || 10 luglio 1997 || A. Boattini
|-
| 12849 - ||  || 27 agosto 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 12850 Axelmunthe ||  || 6 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 12851 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 12852 Teply ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12853 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 12854 - ||  || 29 aprile 1998 || NEAT
|-
| 12855 Tewksbury ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12856 Autridas ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12857 Johandemessie ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 12858 - ||  || 1 maggio 1998 || NEAT
|-
| 12859 Marlamoore ||  || 18 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 12860 Turney ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 12861 Wacker ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 12862 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 12863 Whitfield ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 12864 Ryandrake ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 12865 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 12866 Yanamadala ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 12867 Joëloïc ||  || 1 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 12868 Onken ||  || 19 giugno 1998 || LONEOS
|-
| 12869 Ejiaga ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 12870 Rolandmeier ||  || 24 giugno 1998 || LONEOS
|-
| 12871 Samarasinha ||  || 24 giugno 1998 || LONEOS
|-
| 12872 Susiestevens ||  || 21 luglio 1998 || LINEAR
|-
| 12873 Clausewitz ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 12874 Poisson || 1998 QZ || 19 agosto 1998 || P. G. Comba
|-
| 12875 - ||  || 19 agosto 1998 || NEAT
|-
| 12876 Estrada ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12877 Rylangardner ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12878 Erneschiller ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12879 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12880 Juliegrady ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12881 Yepeiyu ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12882 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12883 Gassler ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12884 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12885 Hannahguan ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12886 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12887 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12888 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12889 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12890 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12891 Kassandraholt ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12892 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12893 Mommert ||  || 26 agosto 1998 || ODAS
|-
| 12894 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 12895 Balbastre ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 12896 Geoffroy ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 12897 Bougeret ||  || 13 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 12898 Mignard ||  || 14 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 12899 - ||  || 1 settembre 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 12900 Rishabjain ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|}

12901-13000 

|-
| 12901 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 12902 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 12903 Isabellekatz ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 12904 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 12905 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 12906 Alexismacavoy ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 12907 Giannanilvo ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 12908 Yagudina ||  || 22 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 12909 Jaclifford ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 12910 Deliso ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 12911 Goodhue ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 12912 Streator ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 12913 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 12914 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 12915 Rinoliver ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 12916 Eteoneus ||  || 13 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 12917 - ||  || 13 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 12918 - ||  || 29 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 12919 Tomjohnson ||  || 11 novembre 1998 || CSS
|-
| 12920 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 12921 - ||  || 20 novembre 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 12922 - ||  || 27 novembre 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 12923 Zephyr ||  || 11 aprile 1999 || LONEOS
|-
| 12924 Madisonicole ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 12925 - ||  || 29 settembre 1999 || Osservatorio di Višnjan
|-
| 12926 Brianmason ||  || 27 settembre 1999 || J. L. Schiff, C. J. Schiff
|-
| 12927 Pinocchio ||  || 30 settembre 1999 || M. Tombelli, L. Tesi
|-
| 12928 Nicolapozio ||  || 30 settembre 1999 || A. Boattini, G. Forti
|-
| 12929 Periboea||  || 2 ottobre 1999 || C. W. Juels
|-
| 12930 - ||  || 2 ottobre 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 12931 Mario ||  || 7 ottobre 1999 || S. Sposetti
|-
| 12932 Conedera ||  || 10 ottobre 1999 || S. Sposetti
|-
| 12933 Muzzonigro ||  || 14 ottobre 1999 || Osservatorio di Farra d'Isonzo
|-
| 12934 Bisque ||  || 11 ottobre 1999 || C. W. Juels
|-
| 12935 Zhengzhemin ||  || 2 ottobre 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 12936 - || 2549 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12937 Premadi || 3024 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12938 - || 4161 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12939 - || 4206 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12940 - || 4588 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12941 - || 4638 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12942 - || 6054 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12943 - || 6670 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12944 - || 6745 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12945 - || 9534 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12946 - || 1290 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12947 - || 3099 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12948 - || 4273 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12949 - || 4290 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12950 - || 4321 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12951 - || 1041 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12952 - || 1102 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12953 - || 1264 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12954 - || 2040 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12955 - || 2162 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12956 - || 2232 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12957 - || 2258 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12958 - || 2276 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12959 - || 3086 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12960 - || 4165 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12961 - || 4262 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12962 - || 4297 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12963 - || 5485 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12964 - || 1071 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12965 - || 1080 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12966 - || 1102 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12967 - || 3105 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12968 - || 3261 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12969 - || 3482 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12970 - || 4012 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12971 - || 4054 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12972 Eumaios ||  || 19 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12973 Melanthios ||  || 19 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12974 Halitherses ||  || 19 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 12975 Efremov ||  || 28 settembre 1973 || N. S. Chernykh
|-
| 12976 Kalinenkov ||  || 26 agosto 1976 || N. S. Chernykh
|-
| 12977 - || 1978 NC || 10 luglio 1978 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| 12978 Ivashov ||  || 26 settembre 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| 12979 Evgalvasil'ev ||  || 26 settembre 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| 12980 Pruetz ||  || 6 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12981 Tracicase ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12982 Kaseybond ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 12983 Mattcox ||  || 24 luglio 1979 || S. J. Bus
|-
| 12984 Lowry ||  || 22 agosto 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 12985 Mattgarrison ||  || 31 ottobre 1980 || S. J. Bus
|-
| 12986 Kretke ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 12987 Racalmuto||  || 5 marzo 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| 12988 Tiffanykapler ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12989 Chriseanderson ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12990 Josetillard ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12991 Davidgriffiths ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12992 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12993  Luisafernanda ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12994 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12995 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12996 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12997 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12998 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 12999 Toruń ||  || 30 agosto 1981 || E. Bowell
|-
| 13000 - ||  || 25 agosto 1981 || H. Debehogne
|}

Collegamenti esterni
 

0012001